Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 73-as, továbbá -as, , 73K, 73Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 73-as busz (Budapest)→173-as busz (Budapest)
 73-as busz (Budapest)→173G busz (Budapest)
 73Y busz (Budapest)megszűnt
 -as busz (Budapest)megszűnt
  busz (Budapest)→-as busz (Budapest)

 73-as busz (Kaposvár)

 73-as busz (Pécs)
 73Y busz (Pécs)

 73-as busz (Szeged)
 73K busz (Szeged)ideiglenes
 73Y busz (Szeged)